Hapalomus är ett släkte av rundmaskar. Hapalomus ingår i familjen Desmoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Hapalomus